Бут-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бут-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°24’с. ш. 145°05’в. д..
 Бут-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34’с. ш. 115°10’в. д..
 Бут-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°59’с. ш. 146°10’в. д..

Примечания